Il doppio del torneo di tennis Mercedes Cup 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Tomás Carbonell e Francisco Roig che hanno battuto in finale Ellis Ferreira e Jan Siemerink 3-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (quarti di finale)
 Jan Apell /  Jonas Björkman (quarti di finale)
 Andrej Ol'chovskij /  Menno Oosting (quarti di finale)
 Lan Bale /  John-Laffnie de Jager (secondo turno)

 Tomás Carbonell /  Francisco Roig (Campioni)
 Hendrik Jan Davids /  Piet Norval (semifinali)
 Marc-Kevin Goellner /  Karel Nováček (secondo turno)
 Luis Lobo /  Javier Sánchez (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mercedes Cup 1995